

Geografia
Canada
 Bentley – città dell'Alberta	
Regno Unito
 Bentley – parrocchia civile dell'Hampshire
 Bentley – città dello South Yorkshire
 Bentley – parrocchia civile del Suffolk
 Bentley – parrocchia civile del Warwickshire
 Bentley – località di Walsall, West Midlands
Stati Uniti d'America
 Bentley – città della Contea di Hancock, Illinois
 Bentley – census-designated place statunitense situato nello stato dell'Iowa
 Bentley – città della Contea di Sedgwick, Kansas	
 Bentley – township della Contea di Gladwin, Michigan

Persone
 Bentley, soprannome di Chukwuma Akabueze – calciatore nigeriano
 Alex Bentley – cestista statunitense con cittadinanza bielorussa
 Bill Bentley – calciatore inglese
 Charles Bentley – geofisico e glaciologo statunitense
 David Bentley – ex calciatore inglese
 Dierks Bentley – cantautore e musicista statunitense
 Dwight Bentley – giocatore di football americano statunitense
 Edmund Clerihew Bentley – scrittore britannico
 Jay Bentley – bassista statunitense
 John Bentley – ex rugbista a 13 e a 15 inglese
 John Francis Bentley – architetto  britannico
 John James Bentley – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Jon Bentley – informatico statunitense
 Matt Bentley – wrestler statunitense
 Richard Bentley – filologo classico, teologo e critico letterario britannico
 Robert Bentley – botanico britannico
 Robert J. Bentley – politico statunitense
 Roy Bentley – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Thomas Bentley – regista, sceneggiatore e attore britannico
 Toni Bentley – scrittrice e giornalista australiana
 Walter Owen Bentley – ingegnere e imprenditore britannico, fondatore della casa automobilistica Bentley
 Wes Bentley – attore statunitense
 Wilson Bentley – fotografo statunitense

Altro 
 Bentley – casa automobilistica britannica
 Bentley – Ex cocktail ufficiale IBA